Escocès, relatiu a Escòcia, país al nord de l'illa de Gran Bretanya 
 Escocès, membre dels escocesos
 Lingüística: nom genèric donat a dues llengües d'Escòcia
 Gaèlic escocès, llengua cèltica
 Scots, llengua germànica propera a l'anglès